Karl Nägele ist der Name folgender Personen:

*Karl Nägele (Bildhauer) (1880–1949), deutscher Bildhauer
Karl Nägele (Jurist) (1911–1979), deutscher Jurist